COK steht für:
 Chinese-occupied Kashmir, offiziell Aksai Chin, Hochlandregion unter chinesischer Kontrolle nordöstlich von Kaschmir, aber von Indien beansprucht
 Cookinseln (ISO-3166-1-Landescode, IOC- und NATO-Ländercode)
 Kongo-Kinshasa (ehemaliger IOC-Code), siehe Olympische Sommerspiele 1968/Teilnehmer (Congo Kinshasa)
 Flughafen Kochi (Indien) (IATA-Code), indischer Flughafen

cok steht für:
 Santa Teresa Cora (ISO-639-3-Code), eine der beiden Varietäten der Sprache Cora (Sprache), einer der südlichen uto-aztekischen Sprachen insbesondere in Nayarit, Mexiko

Abkürzung